Stiegel bezeichnet:

 ein Wohngebiet in Albstadt

Stiegel ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Stiegel (* 1965), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Stiegel (1891–1964), deutscher Vizeadmiral (Ing.)
 Henry William Stiegel (1729–1785), genannt Baron Stiegel, deutsch-amerikanischer Glasbläser 

Siehe auch:

 Stiegele
 Stiegl